«Чужая кровь» (другое название — «Это было в Париже», ) — фильм Клода Шаброля 1984 года, в основу которого положен одноимённый роман Симоны де Бовуар 1945 года.

Первоначально фильм был сделан как трёхчасовой мини-сериал, впоследствии на его основе была выпущена сокращённая на 40 минут версия для проката в кинотеатрах.

Сюжет 
В оккупированной немецкими войсками части Франции во время Второй мировой войны Жан Бломар (Майкл Онткин) сидит у постели, в которой умирает его возлюбленная Элен Бертран (Джоди Фостер).

Повествование в фильме ведётся через серию флэшбеков. Молодой Жан испытывает чувство вины за принадлежность к привилегированному среднему классу, он вступает в Коммунистическую партию и порывает со своей семьёй, намереваясь идти в жизни своим путём. Переживания после гибели друга во время одной из политических акций заставляют Жана выйти из партии и стать активистом профсоюзного движения.

Элен работает в семейном магазинчике, она не удовлетворена слишком обычным романом со своим женихом Полем. Она влюбляется в Жана, и хотя он первоначально отвергает её, между ними устанавливаются отношения после того, как она делает аборт после опрометчивой связи с другим мужчиной. Жан говорит Элен, что любит её, хотя она думает, что это не так. Он предлагает ей пожениться, и она даёт своё согласие.

Когда Франция вступает во Вторую мировую войну, Жан, который считает, что жестокий конфликт необходим для общественных перемен, идёт служить в армию. Против его воли Элен устраивает его на безопасную должность. Разозлённый Жан разрывает отношения с ней.

Когда немецкие войска подступают к Парижу, Элен бежит из города, по ходу наблюдая страдания других беженцев. По возвращении в Париж она заводит роман с представителем немецкой администрации Бергманом (Сэм Нилл), который помогает ей выгодно устроится в жизни. При этом она не может не видеть страдания народа и массовые аресты евреев. Желание помочь своей подруге-еврейке Ивонн вновь приводит Элен к Жану, который стал лидером группы борцов французского Сопротивления. Жан восстановил отношения с отцом, поскольку оба готовы бороться за освобождение Франции от немецкой оккупации.

Во время одной из акций Сопротивления Элен получает ранение, и Жан, сидя у её постели, вспоминает и анализирует свою жизнь и отношения с Элен. К утру Элен умирает, а Жан решает продолжить борьбу.

В центре картины находится образ Элен, которая от стремления к любви и личному счастью через любовь к Жану приходит к пониманию, что надо вести борьбу против власть имущих, которые используют «чужую кровь» и «чужие жизни» простых людей ради достижения собственных корыстных интересов.

В главных ролях

Оценка критики 
Деннис Швартц из Ozus' World Movie Reviews:

Примечания 

Фильмы о Второй мировой войне
Исторические фильмы Франции
Исторические фильмы Канады
Исторические фильмы США
Исторические фильмы о XX веке
Фильмы Франции 1984 года
Фильмы Канады 1984 года
Фильмы France 2 Cinéma